Николаевка (), село, 
Григоровский сельский совет,
Барвенковский район,
Харьковская область.

Код КОАТУУ — 6320481805. Население по переписи 2001 г. составляет 48 (23/25 м/ж) человек.

Географическое положение 
Село Николаевка находится в небольшой балке, по дну которой протекает пересыхающий ручей, в 0,5 км начинается большое водохранилище (~180 га). В 2-х км на север находится село Петровка.

Экономика 
 В селе есть молочно-товарная ферма.
 Небольшей песчаный карьер

Ссылки 
 Сайт Верховной рады Украины

Населённые пункты Барвенковского района